Ghizdita ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Ghizdita (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 in der Republik Moldau:
 Ghizdita (Drochia), Dorf im Rajon Drochia